«Мужчине живётся трудно. Фильм 11: Незабудка Торадзиро» (, отоко-ва цурай ё: торадзиро васурэнагуса;  — японская комедия режиссёра Ёдзи Ямады, вышедшая на экраны в 1973 году. Новые, одиннадцатые по счёту комические приключения главного героя, добродушного простака Тора-сана, в которых он впервые встречается с красавицей Лили (в исполнении популярной актрисы и певицы Рурико Асаока), которая впоследствии будет героиней ещё трёх серий этого популярного в Японии киносериала.

Сюжет 
Торадзиро как всегда не слишком долго засидится в Сибамата у дяди Тацудзо, тёти Цунэ и сестры Сакуры. По дороге на Хоккайдо, он встречает красивую ресторанную певицу Лили Мацуоку, с которой он много и долго болтает на разные темы, потому что у них много общего. Они оба из Токио и проводят всю жизнь в скитаниях. Двигаясь дальше на север, Тора-сан нанимается на работу, на молочную ферму. Но через три дня заболевает. Приехавшая Сакура забирает его домой, где он быстро восстанавливается после физического перенапряжения. В то время как, он вновь решает пуститься в странствия по стране, к нему приходит Лили. Она была уволена с работы и решила, прежде чем уехать, зайти попрощаться. Но обстоятельства складываются таким образом, что ей приходится задержаться и провести несколько дней в их доме. Обаятельная Лили завоёвывает сердца всех членов семьи, которые в тайне надеются, что эта красавица покорит и сердце Тора-сана.

В ролях 
 Киёси Ацуми — Торадзиро Курума (или Тора-сан)
 Тиэко Байсё — Сакура, его сестра
 Рурико Асаока — Лили
 Гин Маэда — Хироси Сува, муж Сакуры
 Тацуо Мацумура — Тацудзо, дядя Тора-сана
 Тиэко Мисаки — Цунэ, тётя Тора-сана
 Хисао Дадзай — Умэтаро, босс Хироси
 Тисю Рю — священник
 Хаято Накамура — Мицуо Сува
 Гадзиро Сато — Гэн
 Дзюнкити Оримото — Тамаки
 Ацуко Накадзава — жена Тамаки
 Хироми Китахара — Мэгуми

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 4 августа 1973 года в Токио.
  — премьера в США 4 января 1974 года.
  — впервые показан российскому зрителю 21 ноября 2019 года под названием «Мужчине живётся трудно: Незабудка Торадзиро» в рамках ретроспективы фильмов режиссёра Ёдзи Ямады в Москве (в конференц-зале Государственной Третьяковской галереи).

Награды и номинации 
Кинопремия «Майнити» (1974)
 Премия лучшему режиссёру 1973 года — Ёдзи Ямада.
 Премия за лучший сценарий 1973 года — Ёдзи Ямада, Акира Миядзаки и Ёситака Асама (Ex aequo — «Мужчине живётся трудно. Фильм 10: Сновидение Торадзиро»).

Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (1974)
 Номинация на премию за лучший фильм 1973 года, однако по результатам голосования занято лишь 9-е место.

Примечания

Ссылки 
  
 Tora-san’s Forget Me Not на сайте Molodezhnaja.ch
 男はつらいよ　寅次郎忘れな草 on Official Torasan site

Фильмы Японии 1973 года
Кинокомедии Японии
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Фильмы Ёдзи Ямады
Мужчине живётся трудно (серия фильмов)